Hancockia är ett släkte av snäckor. Hancockia ingår i familjen Hancockiidae.

Hancockia är enda släktet i familjen Hancockiidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Hancockia